Sonoma bezeichnet folgende geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Sonoma, Ort im Sonoma County, Kalifornien
 Sonoma (Alabama), Ort im Etowah County, Alabama
 Sonoma (Maryland), Ort im Montgomery County, Maryland
 Sonoma (Michigan), Ort im Calhoun County, Michigan
 Sonoma (Texas), Ort im Ellis County, Texas

 Sonoma County, Verwaltungseinheit in Kalifornien
 Sonoma Valley, Tal in Kalifornien
 Sonoma Valley AVA, Weinbaugebiet in Kalifornien
 Sonoma Creek, Fluss in Kalifornien

Sonoma steht des Weiteren für:

 USS Sonoma, der Name mehrerer Schiffe der US-Navy
 Sonoma (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke
 Sonoma (Käfer), eine Käfergattung der Kurzflügler
 GMC Sonoma, ein Pickup von General Motors
 Sonoma (Chipsatz), der Codename für einen Chipsatz von Intel
 Sonoma Raceway, eine Rennstrecke nahe Sonoma, Kalifornien
 Sonoma Valley Sun, eine Zeitung
 Sonoma State University, staatliche Universität in Rohnert Park
 Sonoma College
 Williams-Sonoma, ein Unternehmen der Haushaltswarenbranche